Aquesta llista mostra les 746 comunes (communes) del departament francès del Sena Marítim ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants del Sena Marítim

 
Sena Maritim